Der Name Vardaman bezeichnet:

 James K. Vardaman (1861–1930), einen US-amerikanischen Politiker
 Vardaman, einen Ort im US-Bundesstaat Mississippi